Benna kan syfta på:
 Benna (djur) – ett släkte insekter

Geografi

Egypten 

 Banha, guvernementshuvudort, Al-Qalyubiyya,

Italien 

 Benna, Italien, Piemonte, Provincia di Biella,

Norge 

 Benna (vattendrag), Oppland fylke, 
 Benna (sjö), Trøndelag fylke, Melhus, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar